Huit navires de guerre français ont porté le nom de Trident :
 le , un navire de ligne de  lancé en 1666 ;
 le , un navire de ligne de  lancé en 1662 et renommé Trident en 1671 ;
 le , un navire de ligne de  lancé en 1688 ;
 le , un navire de ligne de  lancé en 1695 ;
 le , un navire de ligne de  lancé en 1724 ;
 le , un navire de ligne de la classe Téméraire portant  lancé en 1811 ;
 le , un cuirassé à coque en fer de classe Colbert lancé en 1876 ;
 le , un patrouilleur rapide de la  lancé en 1976.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française